Первоначально немецкий термин  означал военно-воздушные силы Германии, но в современном немецком языке он может также применяться для обозначения военно-воздушных сил любой страны. В русском языке применяется прежде всего к люфтваффе Вермахта (1933—1945).

 Люфтваффе нацистской Германии (нем. Luftwaffe der deutschen Wehrmacht) — военно-воздушные силы Германии в 1935—1945 годах.
 Люфтваффе ФРГ () — военно-воздушные силы ФРГ с 1956 года.
 Люфтваффе Швейцарии () — военно-воздушные силы Швейцарии, до 1996 года были известны под названием Flugwaffe.

Термин Luftwaffe или Druckluftwaffe в немецком языке также обозначает пневматическое оружие.

См. также 
 Luftwaffe (группа) — американская музыкальная неофолк пост-индастриал группа из Чикаго, основана в 1997 году.